Куликов, Борис:
 Куликов, Борис Васильевич (род. 1921) — советский конструктор ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР.
 Куликов, Борис Иванович (1932—2018) — советский, российский хоровой дирижёр и педагог.
 Куликов, Борис Николаевич (1937—1993) — русский советский поэт и прозаик.